L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 15 au 21 août sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2022.

Faits marquants

Forfaits 
  Bianca Andreescu, remplacée par  Nuria Párrizas Díaz 
  Danielle Collins, remplacée par  Mayar Sherif
  Angelique Kerber, remplacée par  Sara Sorribes Tormo
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Petra Martić
  Karolína Muchová, remplacée par  Anastasia Potapova

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Française Caroline Garcia remporte le tournoi face à la Tchèque Petra Kvitová sur le score de 6-2, 6-4. Elle remporte son  WTA (son ) et son  de la saison.

En double, la paire Kichenok-Ostapenko s'impose face à la paire Melichar-Perez sur le score de 7-6, 6-3.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2022)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Tennis en août 2022